L'expression « rat marsupial » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de marsupiaux :
 les Rats marsupiaux ou Cénolestidés (famille des ) ;
 les Rats marsupiaux ou Petites gerboises (genre ) ;
 les Rats marsupiaux ou Phascogales (genre ) ;
 le Rat marsupial à double crête ou Kowari ().

Articles connexes 

 
 
 Souris marsupiale

Références 

Marsupial (nom vernaculaire)
Caenolestidae
Dasyuridae
Nom de marsupial ambigu